EBU может означать:

 European Boxing Union  — Европейский боксёрский союз
 European Broadcasting Union — Европейский вещательный союз
 European Badminton Union
 European Borrowing Unit
 English Bridge Union
 European Buddhist Union
 Saint-Étienne - Bouthéon Airport во Франции (код IATA: EBU)
 European Bitterness Units